Saint-Pantaléon est un toponyme inspiré de saint Pantaléon, qui peut désigner :

 Saint-Pantaléon (Lot), commune française du département du Lot, en région Occitanie ;
 Saint-Pantaléon (Saône-et-Loire), ancienne commune française du département de Saône-et-Loire, en région Bourgogne-Franche-Comté, absorbée par Autun ;
 Saint-Pantaléon (Vaucluse), commune française du département de Vaucluse en région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
 Saint-Pantaléon-de-Lapleau, commune française du département de la Corrèze, en  région Nouvelle-Aquitaine ;
 Saint-Pantaléon-de-Larche, commune française du département de la Corrèze, en  région Nouvelle-Aquitaine ;
 Saint-Pantaléon-les-Vignes, commune française du département de la Drôme, en  région Auvergne-Rhône-Alpes.

Voir aussi 

 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France